Oj svijetla majska zoro („Oh, du helle Morgenröte im Mai“) ist die Nationalhymne von Montenegro. Bereits zuvor war sie ein populäres Volkslied der Montenegriner, das in den verschiedensten Versionen gesungen wird. Der Text wurde 1937 von Sekula Drljević verfasst.

Text

Tatsächlich gesungene Version 
Obwohl dies der amtliche Liedtext ist, werden viele Verse wiederholt, um dem rhythmischen Aufbau zu folgen.

Siehe auch 
 Liste der Nationalhymnen

Weblinks 
 Vokalversion der Montenegrinischen Nationalhymne (MP3; 7,1 MB)

Nationalhymne
Nationales Symbol (Montenegro)